Абдерразак Хамдалла, также Абдерразак,  "Абдо" Хамдалла (;  17 декабря 1990) —  марокканский футболист, выступающий на позиции нападающего за «Аль-Иттихад» в чемпионате Саудовской Аравии и национальной сборной Марокко.

Карьера

Клубная 
Хамдалла начал профессиональную карьеру в марокканском клубе «Олимпик».

14 февраля 2013 года Хамдалла перешёл в клуб «Олесунн», представляющий Чемпионат Норвегии по футболу. Трансферная стоимость игрока составила 1 млн. € или 7,4 млн. норвежских крон. Контракт был подписан на три года. Кроме того, для «Олесунна» игрок оказался самым дорогим приобретением в истории клуба. Дебютировал игрок 1 апреля 2013 года выйдя на замену в матче против клуба «Саннес Ульф», который закончился выездной победой его команды со счётом 0-1. Первый гол за «Олесунн» Хамдалла забил 14 апреля в матче против команды «Сарпсборг 08», которая закончилась победой его команды со счётом 2-0. 13 мая 2013 года Хамдалла оформил первый хет-трик за «Олесунн», а матч против «Лиллестрёма» закончился со счётом 7-1. Благодаря его игре после девяти матчей команда находилась на втором месте в чемпионате Норвегии. После десяти голов в сезоне Хамдалла оформил второй хет-трик 25 октября 2013 года в матче против «Викинга», который закончился со счётом 3-1.

В первом сезоне Хамдалла забил 15 голов в 27 матчах и был включён в символическую сборную турнира. Кроме того, Хамдалла стал лучшим бомбардиром клуба, однако в турнире он уступил Фруде Йонсену.

В феврале 2014 года Хамдалла перешёл в команду китайской Суперлиги «Гуанчжоу Фули». Клуб тренировал известный шведский специалист Свен-Ёран Эрикссон, а сделка обошлась команде в 4,5 млн. € или 33,3 млн. норвежских крон. Переход из «Олесунна» очень сильно повлиял на норвежскую команду, которая лишилась лучшего бомбардира.

После двух матчей на старте сезона 2014 года в китайской Суперлиге, Хамдалла забил первый хет-трик в сезоне, а его команда 22 марта 2014 года победила «Шанхай Шэньсинь» со счётом 3-1. В следующем матче против «Ханчжоу Гринтаун» игрок вновь сделал хет-трик, а его команда одержала победу со счётом 6-2. В следующем матче против «Хэнань Констракшн» игрок сделал дубль, а его команда одержала победу со счётом 4-0. Хамдалла пропустил неделю из-за повреждения ноги, а затем в матче против действующего чемпиона, «Гуанчжоу Эвергранд» забил решающий гол, а команда победила со счётом 1-0.

Международная 
Хамдалла начал выступать за молодёжную сборную Марокко (до 23 лет). В отборочных матчах на Кубок Африки 2011 года игрок забивал важные голы. В декабре 2012 года главный тренер первой сборной Рашид Таусси вызвал игрока в расширенный состав сборной для участия в Кубке Африки 2013 года. Хамдалла дебютировал за сборную в феврале 2012 года в товарищеском матче против команды Буркина-Фасо.

Голы на международной арене 
 Голы и результат сборной Марокко указаны первыми.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока 

Футболисты Марокко
Игроки олимпийской сборной Марокко по футболу
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Олимпик» Сафи
Игроки ФК «Олесунн»
Игроки ФК «Гуанчжоу Сити»
Игроки ФК «Аль-Джаиш» Дамаск
Игроки ФК «Эр-Райян»
Игроки ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда